Wilhelm Hohenzollern (1498-1563) – arcybiskup ryski
 Wilhelm Pruski (1783-1851) – książę Prus, syn króla Fryderyka Wilhelma II 
 Wilhelm Hohenzollern (1882–1951) – ostatni następca tronu Prus i Niemiec, syn cesarza Wilhelma II